Copa Conmebol 1993 var en fotbollsturnering mellan sydamerikanska klubblag, och 1993 års upplaga var den andra av turneringen. Alla länder i CONMEBOL, förutom Bolivia och Colombia, ställde upp med minst ett lag vardera. Chile, Ecuador, Paraguay och Peru ställde upp med ett lag, Uruguay och Venezuela ställde upp med två lag och så ställde Argentina upp med tre och Brasilien med fem lag. Detta innebar totalt 16 lag som ställdes varandra i en utslagsturneringen som inleddes med åttondelsfinaler. Till slut vann Botafogo turneringen och därmed sin första titel. Detta efter en finalseger mot Peñarol efter en straffläggning i den andra och avgörande matchen. Därutöver besegrade de Bragantina i åttondelsfinalen, Caracas i kvartsfinalen och Atlético Mineiro i semifinalen.

Slutspelsträd

Källor

1993 i Sydamerika
1993
Fotbollssäsongen 1992